

Елбоу-Лейк — місто в окрузі Грант, штат Міннесота
 Елбоу-Лейк — переписна місцевість в окрузі Бекер, штат Міннесота